Черв'яки — збірна назва групи безхребетних тварин
 Черв'яки — присілок, Шабалінський район, Кіровська область, Росія

Див. також 
 Черв'як (значення)